|-
| 5301 Novobranets ||  || 20 septembrie 1974 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 5302 Romanoserra ||  || 18 decembrie 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5303 Parijskij ||  || 3 octombrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5304 Bazhenov ||  || 2 octombrie 1978 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 5305 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 5306 Fangfen || 1980 BB || 25 ianuarie 1980 ||  || 
|-
| 5307 Paul-André || 1980 YC || 30 decembrie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5308 Hutchison ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5309 MacPherson ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5310 Papike ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5311 ||  || 3 aprilie 1981 ||  || , 
|-
| 5312 Schott ||  || 3 noiembrie 1981 ||  || F. Börngen
|-
| 5313 Nunes ||  || 18 septembrie 1982 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5314 Wilkickia ||  || 20 septembrie 1982 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5315 Balʹmont ||  || 16 septembrie 1982 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 5316 Filatov ||  || 21 octombrie 1982 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 5317 Verolacqua || 1983 CE || 11 februarie 1983 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 5318 Dientzenhofer ||  || 21 aprilie 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5319 Petrovskaya ||  || 15 septembrie 1985 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5320 Lisbeth || 1985 VD || 14 noiembrie 1985 ||  || , , 
|-
| 5321 Jagras || 1985 VN || 14 noiembrie 1985 || Brorfelde || P. Jensen, K. Augustesen, H. J. Fogh Olsen
|-
| 5322 ||  || 26 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5323 Fogh ||  || 13 octombrie 1986 ||  || 
|-
| 5324 Lyapunov || 1987 SL || 22 septembrie 1987 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 5325 Silver || 1988 JQ || 12 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 5326 ||  || 8 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5327 ||  || 5 martie 1989 || Kleť || 
|-
| 5328 Nisiyamakoiti ||  || 26 octombrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 5329 Decaro || 1989 YP || 21 decembrie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5330 Senrikyu ||  || 21 ianuarie 1990 ||  || 
|-
| 5331 Erimomisaki ||  || 27 ianuarie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 5332 Davidaguilar || 1990 DA || 16 februarie 1990 ||  || 
|-
| 5333 Kanaya || 1990 UH || 18 octombrie 1990 || Susono || , 
|-
| 5334 Mishima || 1991 CF || 8 februarie 1991 || Susono || M. Akiyama, T. Furuta
|-
| 5335 Damocles || 1991 DA || 18 februarie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5336 ||  || 7 mai 1991 ||  || 
|-
| 5337 Aoki || 1991 LD || 6 iunie 1991 ||  || S. Otomo, 
|-
| 5338 Michelblanc ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5339 || 1992 CD || 4 februarie 1992 ||  || , 
|-
| 5340 Burton || 4027 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5341 Purgathofer || 6040 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5342 Le Poole || 3129 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5343 Ryzhov ||  || 23 septembrie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5344 Ryabov || 1978 RN || 1 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5345 Boynton ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5346 ||  || 24 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5347 ||  || 24 februarie 1985 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5348 Kennoguchi || 1988 BB || 16 ianuarie 1988 ||  || 
|-
| 5349 Paulharris || 1988 RA || 7 septembrie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5350 Epetersen ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 5351 Diderot ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 5352 Fujita || 1989 YN || 27 decembrie 1989 ||  || , 
|-
| 5353 || 1989 YT || 20 decembrie 1989 ||  || 
|-
| 5354 Hisayo ||  || 30 ianuarie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 5355 Akihiro || 1991 CA || 3 februarie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 5356 ||  || 21 martie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 5357 || 1992 EL || 2 martie 1992 || Kitami || , K. Watanabe
|-
| 5358 || 1992 QH || 26 august 1992 || Kushiro || , 
|-
| 5359 Markzakharov ||  || 24 august 1974 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5360 Rozhdestvenskij ||  || 8 noiembrie 1975 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5361 Goncharov ||  || 16 decembrie 1976 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 5362 - || 1978 CH || 2 februarie 1978 || Palomar || 
|-
| 5363 Kupka || 1979 UQ || 19 octombrie 1979 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5364 ||  || 2 septembrie 1980 || Kleť || 
|-
| 5365 Fievez ||  || 7 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 5366 Rhianjones ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5367 Sollenberger || 1982 TT || 13 octombrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5368 Vitagliano ||  || 21 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5369 Virgiugum ||  || 22 septembrie 1985 ||  || P. Wild
|-
|  || 1986 RA || 2 septembrie 1986 || Palomar || 
|-
| 5371 ||  || 15 noiembrie 1987 || Kushiro || , 
|-
| 5372 Bikki || 1987 WS || 29 noiembrie 1987 ||  || K. Endate, 
|-
| 5373 ||  || 14 noiembrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 5374 Hokutosei ||  || 4 ianuarie 1989 ||  || , 
|-
| 5375 Siedentopf ||  || 11 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 5376 || 1990 DD || 16 februarie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 5377 Komori || 1991 FM || 17 martie 1991 ||  || S. Otomo, 
|-
| 5378 Ellyett || 1991 GD || 9 aprilie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5379 Abehiroshi || 1991 HG || 16 aprilie 1991 ||  || S. Otomo, 
|-
| 5380 Sprigg || 1991 JT || 7 mai 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
|  || 1991 JY || 14 mai 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 5382 McKay ||  || 8 mai 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5383 Leavitt || 4293 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5384 Changjiangcun || 1957 VA || 11 noiembrie 1957 ||  || 
|-
| 5385 Kamenka ||  || 3 octombrie 1975 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5386 Bajaja ||  || 1 octombrie 1975 ||  || 
|-
| 5387 Casleo || 1980 NB || 11 iulie 1980 ||  || University of Chile
|-
| 5388 Mottola ||  || 5 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 5389 Choikaiyau ||  || 29 octombrie 1981 ||  || 
|-
| 5390 Huichiming ||  || 19 decembrie 1981 || Nanking || Purple Mountain Observatory
|-
| 5391 Emmons ||  || 13 septembrie 1985 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5392 Parker || 1986 AK || 12 ianuarie 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 5393 Goldstein || 1986 ET || 5 martie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5394 Jurgens ||  || 6 martie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5395 Shosasaki ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 5396 ||  || 20 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5397 Vojislava ||  || 14 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 5398 ||  || 13 ianuarie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 5399 Awa || 1989 BT || 29 ianuarie 1989 || Tokushima || , 
|-
| 5400 || 1989 CM || 4 februarie 1989 || Kushiro || , 
|-